Тужи́лів — назва населених пунктів:

Україна 
 Тужилів — село Калуської міської громади Калуського району Івано-Франківської області
 Тужилів — село Яготинської міської громади Бориспільского району Київської області